Сезон 1993/1994 — 63-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 95-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Первый раунд

Второй раунд

Групповая стадия

Полуфинал

Финал

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

1993/1994
Барселона